Het judotoernooi in de klasse tot 81 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op dinsdag 31 juli 2012. Regerend olympisch kampioen was Ole Bischof uit Duitsland, die ditmaal genoegen moest nemen met de zilveren medaille. Goud ging naar de Zuid-Koreaan Kim Jae-bum. In totaal kwamen 34 judoka's uit 34 landen uit in de half-middengewichtklasse.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+1)

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Eindrangschikking

Mannen 081